Das Leintal bezeichnet das Tal der Flüsse

 Lein (Neckar)
 Lein (Kocher)